Gamkalé steht für:

 einen Stadtteil von Niamey in Niger, siehe Gamkalley
 ein Dorf in der Gemeinde Say in Niger, siehe Gamkalé (Say)